Ел Плеито има више значења:

 Ел Плеито (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Плеито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Плеито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику